Pasoda ist ein Ort in Litauen:

Pasoda (Jonava), Dorf im Unterbezirk Milagainiai, im Amtsbezirk Šilai, in der Rajongemeinde Jonava, im Bezirk Kaunas 
 Pasoda (Vilkaviškis), Dorf bei Vilkaviškis im Bezirk Marijampolė